TR-55 ist.
 eine alternative Bezeichnung für die türkische Provinz Samsun (Provinz)
 der Name des ersten Transistorradios der Firma Sony, siehe Sony TR-55

TR55